Jadwiga Jędrzejowska e Simonne Mathieu hanno battuto in finale Alice Florian e Hella Kovac 7-5, 7-5.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1939